Міста Азербайджану за даними Державного статистичного комітету Республіки Азербайджан. В Азербайджані 77 міст.

Жирним виділені адміністративні центри районів та міста республіканського підпорядкування.

Міста Азербайджану

Міста Нахічеванської Автономної Республіки

Примітки

Див. також 
 Адміністративний поділ Азербайджану — повний перелік.

Азербайджан
 
Списки:Географія Азербайджану